Форер () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Форер, Алоис (1909—2001) — австрийский органист и музыкальный педагог.
 Форер, Альфред (1914—1986) — немецкий режиссёр, сценарист, актёр.